Gräningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräningen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (49,8 ha)
Gräningen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (1,47 km²)

Tyskland
 Gräningen, Nennhausen – en ort i Nennhausen i Brandenburg

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn